WIC steht für:
 West-Indische Compagnie, die Niederländische Westindien-Kompanie
 World in Conflict, Echtzeitstrategiespiel
 Windows Imaging Component
 World-Inline-Cup, Inline-Speedskating-Wettkampfserie
 WAN Interface Card, Netzwerkkarte, die in größeren Routern vorgefunden werden kann
 Wittgenstein Centre for Demography and Global Human Capital
 Wick Airport (IATA-Code), schottischer Flughafen

wic steht für:
 Wichita (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Caddo-Sprachen in Nordamerika

Abkürzung